Bleach a következőkre utalhat:
Bleach, Kubo Tite mangasorozata
Bleach (musical), a manga alapján készült musical
Bleach (amerikai együttes), amerikai rockegyüttes
Bleach (Bleach-album), a Bleach amerikai rockegyüttes harmadik albuma
Bleach (angol együttes), a 90-es évek elején aktív brit együttes
Bleach (japán együttes), japán punk girl együttes, Bleach03 néven is ismert
Bleach (album), a Nirvana egyik albuma
„Bleach”, az Easyworld egyik dala a This Is Where I Stand albumukból
Bleach (film, 1998), az 1998-as sci-fi thriller
Bleach (film, 2002), a 2002-es film Brian Austin Green főszereplésével
Bleach (Nintendo home consoles sorozat)
BleachBit, operációs rendszert, merevlemezt tisztító program